Jermił Michajłowicz Wokujew (ros. Ермил Михайлович Вокуев; ur. 29 marca 1992 r. w Oktiabrskij) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów i brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jermił Wokujew pojawił się 16 grudnia 2010 roku w Syktywkarze, gdzie w zawodach juniorskich zajął dziesiąte miejsce w biegu łączonym na 20 km. W 2012 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, zdobywając wspólnie z kolegami z reprezentacji złoty medal w sztafecie. Na tej samej imprezie wywalczył również srebrny medal w biegu na 10 km stylem techniką klasyczną, w którym wyprzedził go tylko jego rodak - Siergiej Ustiugow. W 2015 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, zdobywając brązowy medal w sprincie stylem klasycznym. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie dwaj Norwegowie: Sondre Turvoll Fossli oraz Sindre Bjørnestad Skar.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 2 marca 2014 roku w Lahti, zajmując 49. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 11 marca 2015 roku w Drammen, gdzie zajął 23. miejsce w sprincie klasykiem. Były to jego jedyne punkty wywalczone w sezonie 2014/2015, który ukończył na 133. pozycji w klasyfikacji generalnej. Nie startował także na igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Wokujew nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013